Rifoorlog (1893), Guerra de Margallo
Rifoorlog (1909), Guerra de Melilla
Rifoorlog (1920), ook Tweede Marokkaanse oorlog genoemd (1920-1926)